Noisiel es una comuna francesa del departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Sena y Marne
Villes d'art et d'histoire (Francia)